Road to Nowhere – singolo dei Talking Heads del 1985
 Road to Nowhere – EP dei Bullet for My Valentine del 2008
 Road to Nowhere – film del 2010 diretto da Monte Hellman